Nicolae Manolescu este o combinație de nume de familie și prenume, care se poate sreferi la:

 Nicolae Manolescu, (n. Nicolae Apolzan, 1939), academician critic și istoric literar român
 Sub numele de Apolzan Nicolae Manolescu, Nicolae Manolescu a fost senator român în legislatura 1992 -1996 
 Nicolae M. Manolescu (n. 1936), medic veterinar român, membru corespondent (1992) al Academiei Române
 Nicolae I. Manolescu, (1907 - 1993), inginer român, membru corespondent (1991) al Academiei Române
 N. Manolescu (decedat la 1 august 1886), primar al Bucureștiului în perioada iunie 1886 - iulie 1886

Nume proprii